Chaka ist Bestandteil des Namens verschiedener Personen

 Chaka Khan (* 1953), US-amerikanische Musikerin
 Chaka Zulu, südafrikanischer Zulu-Häuptling, siehe Shaka († 1828)
 (1246) Chaka, ein nach Shaka benannter Asteroid
 Yvonne Chaka Chaka (* 1965), südafrikanische Sängerin
 Chaka Nogai († 1300), bulgarischer Zar
 Chaka von Smyrna, Emir des 11. Jahrhunderts
 Maia Chaka, US-amerikanische NFL-Schiedsrichterin

Siehe auch:
 Shaka (Begriffsklärung)